Гран-при Испании 1975 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 27 апреля 1975 года на трассе Монтжуик.

Перед гонкой представители команд, проинспектировавшие трассу, объявили, что трасса не удовлетворяет требованиям безопасности и потребовали от организаторов установки дополнительных отбойников. Когда команды приступили к тренировкам перед гонкой, выяснилось, что дополнительные ограждения установлены с нарушением норм. Гонщики пригрозили полностью отказаться от старта, но позже всё-таки согласились участвовать в гонке, за исключением Эмерсона Фиттипальди, демонстративно покинувшего старт.

В лидерах квалификации оказались две «Феррари». Обладатель поула Ники Лауда в гонке доехал только до первого поворота, где его вынес с трассы Марио Андретти, попутно повредив вторую «Феррари» Клея Регаццони. Вышедший в лидеры Хант разбил машину на 6 круге, после чего в лидеры вышел Андретти, который на 16 круге также попал в аварию. Гонку повёл Рольф Штоммелен, но на 26 круге на стартовой прямой у него сломалось заднее антикрыло, машина врезалась в шедший рядом «Брэбем» Карлуса Пасе, перелетела через ограждение трассы и убила пятерых человек, среди которых были журналисты и работники трассы. Сам Штоммелен получил многочисленные переломы и был отправлен в больницу.

Спустя четыре круга, в течение которых на первом месте сменяли друг друга Жаки Икс и Йохен Масс, организаторы приняли решение остановить гонку. Победа была присуждена Йохену Массу, Икс стал вторым. Гонка не была возобновлена. Из-за того, что гонщики не проехали половины дистанции, им была присуждена половина очков. Шестое место в гонке заняла Лелла Ломбарди, ставшая в этот день единственной женщиной, набиравшей очки в зачёт чемпионата мира Формулы-1. Марио Андретти установил быстрейший круг в гонке, ставший единственным в истории команды «Парнелли».

Гонка 

|}

Круги лидирования 
 1—6 Джеймс Хант
 7—16 Марио Андретти
 17—21 Рольф Штоммелен
 22 Карлус Пасе
 23—25 Рольф Штоммелен
 26—27 Йохен Масс
 28 Жаки Икс
 29 Йохен Масс
 Единственный лучший круг для американской команды Parnelli.
 Единственная победа в Формуле-1 для Йохена Масса.
 25-й и последний подиум для Жаки Икса.
 50-й подиум для команды McLaren.
 220-й подиум для двигателей Ford Cosworth.
 Дебют в чемпионате мира Алана Джонса.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Испании
Скандалы в Формуле-1